Kröß steht für:
 Kröß (Gemeinde Bad Goisern), Ortsteil von Bad Goisern, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Personen:
 Bastian Kröß (1524–1602), kurfürstlicher Kammerdiener, Ratsherr und Bürgermeister von Dresden